Poor Re-Touring Me Tour — світовий концертний тур американського метал-гурту Metallica на підтримку альбому Garage Inc..

Сет-лист 

 «Breadfan» (кавер-версія Budgie)
 «Master of Puppets»
 «Of Wolf and Man»
 «The Thing That Should Not Be»
 «Fuel»
 «The Memory Remains»
 «Bleeding Me»
 Bass/Guitar Doodle
 «The Four Horsemen»
 «For Whom the Bell Tolls»
 «King Nothing»
 «Wherever I May Roam»
 «One»
 «Fight Fire with Fire»
 «Nothing Else Matters»
 «Sad but True»
 «Creeping Death»
 «Die, Die My Darling»(кавер-версія The Misfits)
 «Enter Sandman»
 «Battery»

Концерти

Примітки 

Концертні тури Metallica